Ruidíaz peut faire référence à : 
 Armando Rodríguez Ruidíaz (né en 1951), compositeur, professeur, guitariste et joueur de cornemuse cubain. 
 Raúl Ruidíaz (né en 1990), footballeur péruvien.